East Troy – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 East Troy – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 East Troy (ang. East Troy Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth